Антон Кузьмич Халуга — советский инженер, специалист в области торфобрикетного производства и технологии пневматической уборки торфа, лауреат Сталинской премии (1950).

Родился 20 июля 1911 года на территории современной Курганской области, Целинный район, с. Кислянка. По национальности белорус.

Окончил Челябинский институт механизации сельского хозяйства (1937).
В 1939—1946 гг. служил в РККА на офицерских должностях (37-я танковая бригада, 78-й отдельный разведывательный батальон). Участник войны и Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Дважды легко ранен. Награждён орденами Красной Звезды (1947) и Отечественной войны I степени (1985). После демобилизации направлен в Эстонию для поднятия торфяной промышленности.
 1946—1958 директор торфобрикетного предприятия «Тоотси» ЭССР.
 1958—1960 заведующий лабораторией механической переработки торфа Института торфа АН БССР.
 1960—1964 Руководитель лаборатории брикетирования Калининского филиала ВНИИТП.
 1964—1968 первый заведующий кафедрой охраны труда Калининского политехнического института.

Специалист в области торфобрикетного производства и технологии пневматической уборки торфа.

Кандидат технических наук (тема «Влияние процесса прессования и длины лотков на качество брикетов при брикетировании торфа в промышленном штемпельном прессе: по опытам, проведённым в Тоотси», 1958), старший научный сотрудник (1960), доцент.

Лауреат Сталинской премии (1950 — за коренное усовершенствование методов добычи, уборки и брикетирования фрезерного торфа в ЭССР) и Государственной премии Эстонской ССР.

Труды:
 Опыт комплексной механизации торфобрикетного производства: Из практики работы торфобрикетного завода в Тоотси Эстонской ССР / Лауреат Сталинской премии инженер А. К. Халуга. Москва: Знание, 1954.
 Производство торфяного брикета в Эстонской ССР. Опыт торфобрикетного предприятия «Тоотси» / А. К. Халуга, Р. Я. Вебер. Таллин: Эстгосиздат, 1957.

Умер 13.01.2000.

Источники 
 Что здесь?

Выпускники Южно-Уральского государственного аграрного университета
Преподаватели Тверского технического университета
Родившиеся в Целинном районе (Курганская область)
Старшие лейтенанты (СССР)
Участники Парада Победы
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Кандидаты технических наук
Члены КПСС